Sól ziemi (ang. Salt of the Earth) – amerykański film dramatyczny z 1954 roku, w reżyserii Herberta J. Bibermana
 Salt of the Earth – piosenka The Rolling Stones
 Salt of the Earth – album The Soul Searchers (1974)
 Salt of the Earth – album Ricky’ego Skaggsa i The Whites (2007)
 The Salt of the Earth – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a

Zobacz też 
 Sól ziemi (ujednoznacznienie)